Ниже представлен список стран по показателям неравенства доходов, включая коэффициент Джини, по данным Организации Объединённых Наций (ООН) и Справочника Центрального разведывательного управления по странам мира.

Коэффициент Джини является числом между 0 и 1 (или выражен в процентах - тогда это индекс), где нулю соответствует полное равенство (когда все имеют одинаковый доход), а единице — абсолютное неравенство (когда весь доход имеет один человек, а все остальные — нулевой). Распределение доходов может существенно отличаться от распределения богатства в стране. См.: , а также 

Обозначения
R/P 10 %: богатейшие 10 % к беднейшим 10 %
R/P 20 %: богатейшие 20 % к беднейшим 20 %
Джини: индекс Джини

ООН: Данные из Программы развития ООН.
ЦРУ: Данные из Справочника ЦРУ по странам мира.

R/P 10 %: Богатейшие 10 % к беднейшим 10 %;
R/P 20 %: Богатейшие 20 % к беднейшим 20 %;
Данные по коэффициентам Джини из отчетов Программы развития ООН и Справочника ЦРУ по странам мира.

Источники

Ссылки 
 The World Distribution of Household Wealth
 A map of world poverty

неравенство
Распределение доходов
Списки:ООН